XXX, xxx en mengvormen kunnen verwijzen naar:
 XXX, het getal 30 of het jaar 30 in Romeinse cijfers;
 XXX, de drie andreaskruisen in het wapen van Amsterdam sinds de late middeleeuwen;
 xxx, de afkorting voor scriptor of abactis in een studentenvereniging
 een symbolisering van drie kussen;
 een toespeling op harde pornografie;
 47 XXX-syndroom, of trisomie X, het triple X-syndroom veroorzaakt door drie X-chromosomen;
 XXX, de ISO 4217-code voor de valuta "geen munt";
 XXX, het logo van de straight edge-beweging;
 xxx, ook Triple X, Major Anya Amasova, een personage uit de James Bondfilm The Spy Who Loved Me uit 1977;
 XXX (Asia), een album van de groep Asia
 XXX (ZZ Top), het dertiende studioalbum van de Amerikaanse band ZZ Top, uitgebracht in 1999;
 XXX (film), ook xXx of triple x, een film van Rob Cohen uit 2002;
 XXx: State of the Union, ook XXX: The Next Level, een film van Lee Tamahori uit 2005, het vervolg op xXx.